Chouïa est une ville russe.
 La Chouïa est une rivière russe.
 (4196) Chouïa est un astéroïde nommé d'après la ville russe.
 Un chouïa (ou chouia, chouya ou chouilla) est une petite quantité de quelque chose.Le mot, emprunté à l'arabe maghrébin (où il signifie « un peu »), est utilisé dans la langue française depuis la fin du .

Voir aussi 
 Chouïa cinema, un film documentaire français réalisé en 2003